Bobrowice (gemeente)
 Bobrowice (powiat Krośnieński), plaats in de gemeente Bobrowice
 Bobrowice (powiat sławieński), plaats in de gemeente Sławno